Wicker Man traducido al español significa Hombre de Mimbre y puede referirse a:

 The Wicker Man, single de Iron Maiden; 
 The Wicker Man, película de suspense inglesa dirigida por Robin Hardy y escrita por Anthony Shaffer en 1973; 
 The Wicker Man, película de 2006 versión de la de 1973; 
 Wicker Man, efigie de mimbre utilizada en el sacrificio humano por los antiguos galos; o
 Wickerman Festival, festival de música rock y dance que se desarrolla en Escocia.